Montréal
 Montréal, Ardèche
 Montréal, Aude
 Montréal, Gers
 Montréal, Yonne